Blanda (rivier), rivier in IJsland
 Blanda (Zeist), buitenplaats nabij Zeist